Referenda w Polsce w 1996 roku (18 lutego)
 Referendum na Białorusi w 1996 roku (24 listopada)